Lynes kan som auktorsförkortning betyda:

 Hubert Lynes, 27 november 1874 – 10 november 1942, brittisk amiral och ornitolog
 Doris Lynes

Robotskapade auktorsförkortningar